Anchorage (Alasca)
Anchorage (Kentucky)

Desambiguações de topônimos